Las Salinas kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Las Salinas, Dominikanska republiken, Barahona,

Mexiko 

 Las Salinas, Atoyac de Álvarez, 
 Las Salinas, Petatlán, 
 Las Salinas, Chicomuselo, 
 Las Salinas, Siltepec,